A Woman's Heart – film del 1913 diretto da Wilbert Melville
 A Woman's Heart – film del 1926 diretto da Phil Rosen
 A Woman's Heart – cortometraggio del 1990